Menor de idade
 Modo menor

Veja também
 Maior
 Desigualdade

Desambiguação